Аннотированный список выпусков сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 1990 года (первый год выхода журнала) по 1999 год. За это десятилетие было выпущено 77 выпусков (с 331 по 407). С 1995-1996 годов выпуски стали выходить реже.

1990 год

1991 год

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.